Butler Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butler Butte (Oregon)	
 Butler Butte (Washington)